Iga pode referir-se a:
 Iga (Mie) — cidade da prefeitura de Mie, Japão
 Província de Iga — antiga província do Japão
 Koji Igarashi - produtor da Konami, creditado em seus jogos pelo apelido IGA
 O nome de um dos dois clãs presentes na animação japonesa Basilisk: O Pergaminho Secreto dos Kougas que é representado com a participação de 10 ninjas.

Desambiguações de topônimos